Длоуги () — чешская фамилия. Известные носители:

 
 Длоуги, Лукаш (род. 1983) — чешский теннисист.
 Длоуги, Михал (род. 1968) — чешский актёр, брат актёра Владимира Длоуги.